De Canon Eos 70D is een 20,2 megapixel-CMOS-sensorcamera van het formaat APS-C. De camera werd gelanceerd op 2 juni 2013. Het is de opvolger van de Canon EOS 60D met als opvallendste kenmerk 19 cross-type-AF-punten en ingebouwde Wi-Fi. De 70D heeft, net zoals de 60D, een kantelbaar en uitklapbaar lcd-scherm. De 70D werd in 2016 opgevolgd door de Canon EOS 80D.

Kenmerken
Vergeleken met de EOS 60D, zijn de volgende wijzigingen aangebracht, inclusief:  
 Beeldresolutie verhoogd tot 20.2 MP CMOS Sensor (60D heeft 18.1 MP)
 DIGIC 5+-beeldprocessor (DIGIC 4 in een 60D)
 19-punten AF Systeem, alle cross-type op f/5.6, middelste punt is van hoge precisie, double cross-type op f/2.8 of sneller (9 punten, alle cross-type op de 60D)
 Sneller continue fotograferen met 7.0 fps (5.3 fps in de 60D)
 Ingebouwde Wi-Fi (niet aanwezig op de 60D)
 3.0″ vari-angle Clear View II LCD-aanraakscherm 
 Maximale sensorgevoeligheid verhoogd tot ISO 12800 maximum (H: 25600) – ISO 6400 (H: 12800) in de 60D
 Nieuw Dual Pixel CMOS AF in videomodus, hierdoor is er beter en sneller scherp te stellen in live-view modus en tijdens video-opnamen.
 Full HD EOS video opnemen
 AF micro-afstelling, deze bestond al in de 50D maar is niet aanwezig in de 60D
 De 70D kan bij een zoomlens bij de uitersten aanpassingen maken.   
 HDR fotograferen (niet aanwezig in de 60D)
 Meervoudige belichtingsmodus (niet aanwezig in de 60D)
 Belichtingsbracketing tot 7 frames (3 frames in de 60D)
 Aansluiting voor een 3,5mm-stereomicrofoonaansluiting
 Waterpasaanduiding op het scherm

70D